Microdrive – technologia produkcji dysków twardych o bardzo małych rozmiarach
 ZX Microdrive – pamięć masowa dla ZX Spectrum i Sinclair QL.